

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Steinn“ beginnt.

Steinn 



 Steinn Steinarr (1908–1958), isländischer Lyriker

Steinnu 
 Steinnus, Johann (1861–1924), deutscher Steinmetz